Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1958 года собрал пятнадцать участников.

 — Герт ван Дейк.

 — Рейнир Корнелис Келлер.

 — Jan Edink и Вим Розенбург .

Дополнительный матч 
Два игрока — Рейнир Корнелис Келлер и Герт ван Дейк закончили турнир на первом месте с 20 очками. Чтобы определить, кто является чемпионом Голландии, они сыграли матч из трех партий, завершившийся вничью. Второй матч выиграл Герт ван Дейк, выиграв первый национальный титул.

Результаты

Ссылки 

 Турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

1958 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1958 году